Zellal

Patronyme 
Le mot Zekkal désigne le patronyme que portent des personnes en Algérie :

 Fatima Zekkal, (1928-1990) femme politique et résistante algérienne ;
 Larbi Zekkal, (1934-2010) acteur algérien ;

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme